Чередниченко, Чередніченко

Чередниче́нко — українське прізвище. Відомі носії:

Чередниченко 
 Чередниченко Анатолій Григорович (1956) — український спортсмен, політичний діяч;
 Чередниченко Володимир Ілліч — радянський композитор;
 Чередниченко Дмитро Семенович (1935-2021) — український перекладач;
 Чередниченко Євген Романович (1914–1994) — спортсмен, педагог, поет, публіцист, просвітник, громадський діяч;
 Чередниченко Іван Антонович (1910—1945) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу;
 Чередниченко Іван Григорович (1898 — 1968) — мовознавець;
 Чередниченко Ірина Анатоліївна — заступник генерального директора агенства «Укрінформ»; заслужений економіст України
 Чередниченко Леонід Григорович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу;
 Чередниченко Микола Іларіонович — повний кавалер ордена Слави;
 Чередниченко Олександр Іванович (1947) — мовознавець, фахівець з теорії перекладу;
 Чередниченко Олександр Миколайович (. 1958) — український художник-монументаліст, Заслужений художник України (2004).
 Чередниченко Сергій Анатолійович — український фотограф;
 Чередниченко Степан Омелянович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року;
 Чередниченко-Москаленко Сергій Юрійович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Чередниченко Варвара Іванівна (1896—1949) — українська письменниця і педагог;
 Чередниченко Галина Іванівна (1947) — музейний працівник, лауреат Шевченківської премії;
 Чередниченко Тетяна Василівна (1955—2003) — російський музикознавець.

Чередніченко 
 Чередніченко Денис Ігорович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чередніченко Ігор Вікторович (1984) — український футболіст.

 Чередніченко Надія Іларіонівна (1927) — радянська і російська актриса театру та кіно. Заслужена артистка РРФСР (1971).

Примітки 

Прізвища на -енко